Kalakia stenocarpa är en flockblommig växtart som först beskrevs av Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller och Erwin Gauba, och fick sitt nu gällande namn av Alava. Kalakia stenocarpa ingår i släktet Kalakia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
stenocarpa